Råkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Råkobben, Nagu, Åboland, 
 Råkobben, Raseborg, Nyland, 
 Råkobben, Helsingfors, Nyland, 
 Råkobben, Lovisa, Nyland,

Se även
Råkobban
Råklobb

Robotskapade Finlandförgreningar